Jméno a příjmení Jaroslav Janda má více nositelů:

 Jaroslav Janda (1884–1969) – český legionář
 Jaroslav Janda (lyžař) (* 1942) – český lyžař, sjezdař
 Jaroslav Janda (otolaryngolog) (* 1928), český otolaryngolog